Eleutherios Venizelos – politico e primo ministro greco
 Evangelos Venizelos – politico greco
 Sofoklīs Venizelos – politico greco figlio di Eleutherios Venizelos